Krakatau – wyspa wulkaniczna
 Krakatau – zespół muzyczny
 Krakatau Steel